Athenaios () ist der Name folgender Personen:

 Athenaios, griechischer Rhetor und Grammatiker aus Naukratis in Ägypten (Ende des 2./Anfang des 3. Jahrhunderts n. Chr.) 
 Athenaios (Sohn des Perikleides), Spartaner, der zur Zeit des Peloponnesischen Krieges lebte und am Vertragsabschluss des Nikiasfriedens (421 v. Chr.) beteiligt war
 Athenaios (Militärschriftsteller), verfasste ein Werk über Belagerungsmaschinen
 Athenaios von Attaleia (1. Jahrhundert v. Chr. oder 1. Jahrhundert n. Chr.), Arzt und Naturphilosoph in Rom, Gründer der Pneumatischen Ärzteschule